

Села:
 Кропивне — Чернігівська область, Бахмацький район
 Кропивне — Чернігівська область, Ніжинський район

Кропивне () — село, Мінська область, Мядельський район